Název Březová má více obcí:

 Březová (okres Beroun), obec v okrese Beroun
 Březová (okres Karlovy Vary), obec v okrese Karlovy Vary
 Březová (okres Opava), obec v okrese Opava
 Březová (okres Sokolov), město v okrese Sokolov
 Březová (okres Uherské Hradiště), obec v okrese Uherské Hradiště
 Březová (okres Zlín), obec v okrese Zlín
 Březová nad Svitavou, obec v okrese Svitavy
 Březová-Oleško, obec v okrese Praha-západ

Nebo částí obcí:
 Březová (Březová-Oleško), část obce Březová-Oleško v okrese Praha-západ, její částí je též Nová Březová
 Březová (Meziměstí), část obce Meziměstí v okrese Náchod
 Březová (Úmonín), část obce Úmonín v okrese Kutná Hora
 Březová (Všelibice), část obce Všelibice v okrese Liberec
 Březová Lada, část obce Horní Vltavice v okrese Prachatice

V Kladsku:
 Březová (Kladsko)

Vodní díla:
 Vodní nádrž Březová na řece Teplá u Karlových Varů

Související rozcestníky 
 Brezová

Externí odkazy